El término Ministro de Estado puede referirse a:
Ministro de Estado de Bolivia.
Ministro de Estado de Chile.
Ministro de Estado de España, antigua denominación del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Ministro de Estado de Mónaco, jefe de gobierno de Mónaco.
 Un ministro en general.